Владислав Ахмедович Ибрагимов (,  – , ) — белорусский, украинский и советский учёный-механик, педагог. Доктор физико-математических наук (1984), профессор (1987).

Биография 
В 1968 году окончил Московский университет.
В 1971–1979 годах работал в Ивано-Франковском институте нефти и газа; затем – в Белорусском национальном техническом университете в Минске: в 1981–2003 года – первым заведующим кафедрой инженерной математики.

Научная деятельность 
Основные направления научных исследований: нелинейная механика сплошных сред, теория пластичности, механика разрушения твёрдых тел.

Автор ряда методических пособий, в частности «Методическое пособие для студентов энергетических специальностей» (1982) и «Уравнение математической физики» (1983; оба – Минск).

Избранные публикации 
 Метод обобщенных аналитических представлений в упругопластической антиплоской задаче. 1998;
 Ультразвук в поверхностной обработке материалов. 2001 (оба в соавт., Минск).

Примечания

Ссылки 
 Ібрагімов Владислав Ахмедович 

Доктора физико-математических наук
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Преподаватели Белорусского технического университета
Преподаватели Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа
Механики СССР
Механики Украины
Механики Белоруссии